

Hydronymes 
 Le Larcis ou l’Arcis (ou Arsiis, Arciis, Arcii, Arsis) est un affluent droit du Léez.
 Il a un homonyme, affluent de l'Estéous.